Universidad Tecnológica Metropolitana puede referirse a:

 La Universidad Tecnológica Metropolitana, de Chile; o
 La Universidad Tecnológica Metropolitana, de México.